MIE est un sigle de trois lettres qui peut désigner :
 En télécommunications, le MIE désigne le Multiplexeur à Insertion/Extraction, un équipement de transmission SDH utilisé dans une topologie en anneau (voir Hiérarchie numérique synchrone).
 En informatique, MIE ou MSIE (suivi généralement du numéro de version) signifie Microsoft Internet Explorer, le logiciel propriétaire pour la navigation web de Microsoft.
 En médecine et biologie, maladie infectieuse émergente.
 Mineur isolé étranger